Türkədi – centro abitato del distretto di Kürdəmir, in Azerbaigian
 Türkədi – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian